Westdeutscher Rundfunk — вещательная организация земли Германии Северный Рейн-Вестфалия.
 WDR Fernsehen — немецкий региональный общественный телеканал.
 WDR-Sinfonieorchester (Оркестр Западногерманского радио) — немецкий симфонический оркестр, базирующийся в Кёльне.
 Walt Disney Records — семья музыкальных лейблов, принадлежащих компании Walt Disney. 
 WDR (Wide Dynamic Range) — широкий динамический диапазон
 WDR (War Damage Report) — ЖБП — журнал боевых повреждений.